Детска Евровизия 2004 () е второто ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители на възраст от 8 до 15 години.

История 
Провежда на 20 ноември 2004 г. в зала „Хаконс Хол“ в Лилехамер, Норвегия. Водещи на събитието са Стиян Барснес Симонсен и Надя Хаснау.

В конкурса участват 18 държави – Гърция, Малта, Нидерландия, Швейцария, Норвегия, Франция, Северна Македония, Полша, Кипър, Беларус, Хърватия, Латвия, Великобритания, Дания, Испания, Швеция, Белгия и Румъния от които дебютират Франция и Швейцария.

Победител става испанската представителка Мария Изабел с песента. „Antes muerta que sencilla“ със 171 точки. Това е първа победа за Испания в детския песенен конкурс. На второ място е Великобритания със 140 точки, на трето място е Хърватия със 126 точки, на четвърто място е Румъния със 123 точки, а на пето място е Дания със 116 точки. Страната-домакин Норвегия е на 13-о място с 12 точки.

Място 
Норвегия е избрана за страна-домакин на детската Евровизия през 2004 г. след като побеждава кандидатурите на Великобритания и миналогодишния победител Хърватия.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

2004
Музикални фестивали в Норвегия
Лилехамер
2004 година